Papinjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Papinjärvi (sjö i Kymmenedalen), 
 Papinjärvi (sjö i Nyland), 

Robotskapade Finlandförgreningar